

Die News of the World Darts Championship 1976 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 8. Mai 1976 im Londoner Alexandra Palace („Ally Pally“) ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 29. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die vierte Austragung mit internationaler Beteiligung. Teilnahmeberechtigt waren neben den acht Gewinnern der regionalen Meisterschaften der Saison 1975/76, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden, auch die Sieger der Qualifikationsturniere in Irland, Schottland, Schweden und den Vereinigten Staaten. Die Veranstaltung wurde vom Fernsehsender ITV übertragen.

Turniersieger wurde der Regionalmeister von Lancashire & Cheshire Bill Lennard (Cotton Tree Inn, Manchester), der im Finale den walisischen Regionalmeister Leighton Rees (United Services Club, Ynysybwl) besiegen konnte.

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1976. In: mastercaller.com, abgerufen am 9. Mai 2021.
 1976 News of The World Final DARTS. In: youtube.com (3. Januar 2014).

Einzelnachweise 

1976
Dartveranstaltung 1976
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace